Rue du Champ-de-Mars est un odonyme désignant :
 une rue d'Abbeville ;
 une rue du Mans ;
 une rue de Paris ;
 une rue de Port-au-Prince ;
 une rue de Reims ;
 une rue de Rouen ;
 une rue de Sarreguemines.